Nadeschdiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Nadeschdowka/Надеждовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Nadeschdiwka (Isjum)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, siehe Nadeschdiwka (Losowa)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Nadeschdiwka (Cherson)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Nadeschdiwka (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Nadeschdiwka (Krywyj Rih)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk, siehe Nadeschdiwka (Nowomoskowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Nadeschdiwka (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiwka, Rajon Bratske, siehe Nadeschdiwka (Bratske)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad, siehe Nadeschdiwka (Bolhrad)

Siehe auch:
 Nadeschda